44. Šahovska olimpijada održala se 2020. u Rusiji. Grad domaćin bio je po drugi put Hanti-Mansijsku i po peti puta u Rusiji. Ovaj momčadski turnir održao se od 1. do 15. kolovoza.

Izvori 

2020.
Međunarodna šahovska natjecanja u Rusiji